Boston est le nom de la capitale de l'État du Massachusetts aux États-Unis. Ce nom peut aussi faire référence à :

Toponymie 
Boston (Lincolnshire) en Angleterre, la ville d'après laquelle toutes les autres ont été nommées.
 Boston (comté de Clare), Irlande. 
Boston (Géorgie), États-Unis.
Boston (Indiana), États-Unis.
Boston (Kentucky), États-Unis. 
Boston (New York), États-Unis. 
Boston (Texas), États-Unis.
Boston (Virginie), États-Unis.
Boston (Philippines).

les monts Boston (Boston Mountains) font partie des monts Ozark et s'étendent sur l'Arkansas et l'Oklahoma.

Autres

Biologie 
le lierre de Boston (Parthenocissus tricuspidata), une plante ornementale originaire d'Asie et utilisée à Boston pour décorer les façades.

Personnalités 
Brandon Boston Jr. (né en 2001), joueur américain de basket-ball.
David Boston (né en 1978), joueur américain de football américain.
Lucy M. Boston (1892–1990), romancière anglaise.
Ralph Boston (né en 1939), athlète américain.
Terence Boston, baron Boston de Faversham (1930-2011), homme politique britannique.

Musique 
 Boston, un groupe de rock américain.
 Boston, premier album du groupe éponyme.

Culture populaire 
le boston, une variante du jeu de whist très populaire au .
le boston, une danse proche de la valse lente.

Média 
 Boston, magazine mensuel américain consacré au Grand Boston.

Armée 
Douglas A-20 Havoc dit Boston, un bombardier léger américain de la Seconde Guerre mondiale.
Opération Boston, le nom de code du parachutage de la  US Airborne lors du débarquement en Normandie le .

Organisations 
The Boston Consulting Group, un cabinet international de conseil en stratégie.
La famille de Boston, une organisation mafieuse en Nouvelle-Angleterre.
Boston Dynamics, une société américaine spécialisée dans la robotique à usage militaire.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme